Ould ist der Familienname bzw. Namensteil folgender Personen:

 Ahmed Ould Daddah (* 1942), mauretanischer Politiker
 Ahmedou Ould-Abdallah (* 1940), mauretanischer Diplomat
 Bilal Ould-Chikh (*  1997), niederländischer Fußballspieler
 Dahou Ould Kablia (* 1933), algerischer Politiker
 Fielding Ould (1710–1789), irischer Geburtshelfer und Autor
 Hermon Ould (1886–1951), britischer Schriftsteller
 Mohamed Ould Bilal, mauretanischer Politiker
 Mohamed Ould Brahim (* 1968), mauretanischer Leichtathlet
 Mohamed Ould Khalifa (* 1968), mauretanischer Leichtathlet
 Mohamed Ould Khayar (* 1967), mauretanischer Leichtathlet
 Mohamed Salem Ould Béchir (* 1962), mauretanischer Politiker, Premierminister von Mauretanien
 Mohamed Salem Ould Salek, saharauischer Politiker
 Moktar Ould Daddah (1924–2003), mauretanischer Politiker, Präsident 1961 bis 1978
 Noureddine Ould Ménira (* 1968), mauretanischer Leichtathlet
 Salem Ould Habib (* 1964), mauretanischer Ringer
 Sid’Ahmed Ould Mohamedou (* 1966), mauretanischer Leichtathlet
 Sidi Mohamed Ould Boubacar (* 1945), mauretanischer Politiker, Premierminister von Mauretanien
 Sidi Mohamed Ould Bidjel (* 1982), mauretanischer Leichtathlet
 Souleymane Ould Chebal (* 1986), mauretanischer Leichtathlet
 Youba Ould H’Meïde (* 1976), mauretanischer Leichtathlet
 Zinédine Ould Khaled (* 2000), französisch-algerischer Fußballspieler